Опасный человек:
 «Опасный человек» — британский телесериал, который транслировался с 1960 года по 1968 год.
 «Опасный человек» — американский боевик 2009 года.
 «Опасный человек: Лоуренс после Аравии» — британский телевизионный фильм 1992 года.

См. также 
 «Самый опасный человек» — шпионская драма 2014 года, производство Великобритания, США, Германия.